1400, het jaar
1400 (getal), het getal
1400 (elektrische locomotief), een nooit gebouwd locomotieftype